Gourdon (Alpes-Maritimes)
Gourdon (Ardèche)
Gourdon (Lot)
Gourdon (Saône-et-Loire)
ook:
Gourdon-Murat, Corrèze